Чевъю — название рек в Республике Коми:
Чевъю (приток Ёлвы)
Чевъю (верхний приток Вычегды)
Чевъю (нижний приток Вычегды)